Even Blakstad (1968. január 1. –) norvég labdarúgóhátvéd.

Források 
Even Blakstad adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1968-ban született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Molde FK labdarúgói
Az IL Hødd labdarúgói